Тит Анній Луск (; близько 220 до н. е. — після 169 до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки, претор 169 року до н. е.
 Тит Анній Луск (; 196 — після 133 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 153 року до н. е., син Тита Аннія Луска, претора 169 року до н. е.
 Тит Анній Луск Руф (; 171 до н. е. — після 128 до н. е.) — політичний і державний діяч Римської республіки, консул 128 року до н. е., син Тита Аннія Луска, консула 153 року до н. е.
 Тит Анній Мілон (; 95 до н. е. —48 до н. е.) — політичний,  державний і військовий діяч Римської республіки, народний трибун 57 року до н. е.